Fanfan, der Husar, bzw. Fanfan der Husar ist der Titel folgender französischer Spielfilme:
* Fanfan, der Husar (1952), französischer  Mantel-und-Degen-Film von Christian-Jaque
 Fanfan der Husar (2003), französischer Abenteuerfilm von Gérard Krawczyk